NGC 3757 (другие обозначения — UGC 6584, MCG 10-17-26, ZWG 292.10, PGC 35955) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1790 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3757 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3757 в группу также входят ещё 9 галактик.

Примечания 

 

3757
Большая Медведица (созвездие)